Queen's Club-mesterskaberne 2017 var en tennisturnering, der blev afviklet udendørs på græsbaner i Queen's Club i London, Storbritannien i perioden 19. - 25. juni 2017. Det var den 115. udgave af Queen's Club-mesterskaberne siden den første turnering i 1890, og den blev på grund af et sponsorat markedsført under navnet Aegon Championships for niende år i træk. Turneringen var en del af ATP World Tour 2017 i kategorien ATP World Tour 500.

Herresingleturneringen blev vundet af Feliciano López, som i finalen besejrede Marin Čilić med 4-6, 7-6(2), 7-6(8) på to timer og 32 minutter, og som i den afgørende tiebreak ved stillingen 5-6 afværgede en matchbold. Det var spanierens sjette turneringssejr i karrieren på ATP World Tour, heraf den tredje på græs. Det var en passende revanche efter at han i 2014 selv havde haft matchbold og tabt i finalen med Grigor Dimitrov i samme turnering. Resultatet medførte, at han avancerede fra 32.- til 25.-pladsen på ATP's verdensrangliste – hans bedste placering i over et år.

Herredoubletitlen gik til Jamie Murray og Bruno Soares, der vandt over Julien Benneteau og Édouard Roger-Vasselin i finalen med 6-2, 6-3. Den britisk-brasilianske duo vandt dermed en turnering for anden uge i træk, idet de ugen forinden også havde triumferet ved tureringen i Stuttgart. Turneringssejren var parrets tredje i 2018, og Murray blev den første britiske vinder af Queen's Club-mesterskabet i double siden 1990. For Soares var sejren hans anden i Queen's Club-mesterskaberne, eftersom han tidligere havde vundet turneringen i 2014 sammen med Alexander Peya.

Præmier 

Den samlede præmiesum androg € 1.836.660, hvilket var en stigning på ca. 2 % i forhold til året før. Pengepræmierne var fordelt som vist nedenfor.

Resultater

Herresingle

Hovedturnering

Kvalifikation 

I kvalifikationen spillede 16 spillere om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen, og følgende fire spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
  Julien Benneteau
  Jérémy Chardy
  Stefan Kozlov
  Denis Shapovalov

Efterfølgende meldte to direkte kvalificerede spillere afbud til hovedturneringen, og derfor opnåede følgende spillere adgang til hovedturneringen som lucky losere:
  Pierre-Hugues Herbert
  Liam Broady

Efterfølgende meldte Pierre-Hugues Herbetrt også afbud til hovedturneringen, og derfor opnåede yderligere en spiller adgang til hovedturneringen som lucky loser:
  Jordan Thompson

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig som følger.
 13 par havde kvalificeret sig gennem deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par havde modtaget et wildcard (WC).
 1 par havde kvalificeret sig gennem kvalifikationsturneringen (Q).

Kvalifikation 

I kvalifikationen spillede fire par om den sidste ledige plads i hovedturneringen, og følgende par kvalificerede sig til hovedturneringen:
  Marcus Daniell /  Marcelo Demoliner

Derudover opnåede følgende par adgang til hovedturneringen som lucky losere:
  Nicholas Monroe /  Donald Young

Kilder 

 ATP World Tour - Aegon Championships

Noter 

2017
ATP World Tour 2017